Plaats in Indonesië
 Suka Raja (Tanjung Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Raja (Medan Maimun), een plaats in het bestuurlijke gebied Medan in de provincie Noord-Sumatra
 Suka Raja (Pangkalan Lapam), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Raja (Banyuasin III), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Raja (Penukal), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Sukaraja (doorverwijspagina)